S34, S-34 ou S.34 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Blériot-SPAD S.34, un avion d’entraînement français ;
 Tikuna (S-34), un sous-marin de classe Tikuna de la marine brésilienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éviter le choc et le frottement, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin, d’après la classification internationale des maladies.

Transport 
Chemin de fer
  Ligne S34 du RER anversois en Belgique.

Route
  Voie rapide autrichienne S34 reliant Schwadorf à Wilhelmsburg.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres